Sâncraiu – gmina w Rumunii, w okręgu Kluż
 Sâncraiu – wieś w Rumunii, w okręgu Kluż, w gminie Sâncraiu
 Sâncraiu – wieś w Rumunii, w okręgu Covasna, w gminie Ilieni